Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Aubin-des-Bois (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym